Ласаро Карденас — президент Мексики з 1934 по 1940 рік, представник мексиканської Революційної партії
  (1899—1973) — ботанік.
 Петті Карденас — американська ватерполістка, олімпійська медалістка
 Рауль Карденас — мексиканський футболіст, захисник, півзахисник
 Хав'єр Карденас (1956) — мексиканський футболіст, півзахисник

 Карденас (Ла-Ріоха) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Ла-Ріоха
 Карденас (Куба) — муніципалітет на Кубі, у складі провінції Матансас
 Карденас (Нікарагуа) — муніципалітет на Кубі, у складі департаменту Рівас